Bjørneboe est un  nom de famille norvégien porté notamment par :

 Andreas Aabel Bjørneboe (1968-), danseur norvégien ;
 Jens Bjørneboe (1920-1976), écrivain libertaire norvégien ;
 Sven Kærup Bjørneboe (1943-), écrivain, essayiste et traducteur norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien